

Plaatsen in het Verenigde Koninkrijk 
Newchurch (Blaenau Gwent), Wales
Newchurch (Carmarthenshire), Wales
Newchurch (Herefordshire), Engeland
Newchurch (Isle of Wight), Engeland
Newchurch (Kent), Engeland
Newchurch (Lancashire), Engeland
Newchurch (Monmouthshire), Wales
Newchurch (Powys), Wales
Newchurch (Staffordshire), Engeland